Владимир Владимирович Дубровщик (род. 7 января 1972 года, Гродно) — советский и белорусский легкоатлет, специализирующийся в метании диска. Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года. Чемпион Европы 1994 года. Многократный рекордсмен Белоруссии. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1995).

Биография 
Начал заниматься лёгкой атлетикой в Гродненской СДЮШОР № 2". Тренировался под руководством Мечислава Овсяника. Выступал за БФСО «Динамо».

После окончания спортивной карьеры занялся бизнесом. Первое высшее образование получил в Белорусском государственном университете физической культуры. Затем в Германии получил сразу две специальности: управляющий и технолог мясоперерабатывающего предприятия. Открыл фирму «Олимпийский чемпион», занимавшуюся выпуском мясных изделий. В настоящее время работает в Швейцарии в компании, продвигающей солнечную и ветряную энергетику.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Метатели диска СССР
Метатели диска Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике